Серия А 1950/1951 () — 19-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 10 сентября 1950 года и завершился 17 июня 1951 года. В 4-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1950/1951
Футбол в Италии в 1950 году
Футбол в Италии в 1951 году